Arrigo Guerci – partigiano italiano
 Ferdinando Guerci – partigiano italiano
 Luciano Guerci – storico italiano